Тан може да се отнася за:
 Тан, китайска династия
 Тан (град), град във Франция
 „Le Temps“ френски вестник, чийто наследник е „Le Monde“
 Бележка: на френски произношението е близко до „льо то'мп'“ („глухо“, почти беззвучно 'мп', близко до 'мн' или 'мг', но на български често се произнася като „льо тан“)
 Тан (Средната земя), титла от книгите на Дж. Р. Р. Толкин
 тан, руска освежаваща напитка от мляко, подобна на айрян